

Persone
 Jacques de Coras (1625-1677), poeta francese 
 Jean de Coras, noto anche come Corasius (1515–1572) – giurista francese
 Marcel Coraș (1959) – ex calciatore rumeno

Altro
 Club Deportivo Coras de Nayarit, precedentemente noto come Coras de Tepic – società calcistica messicana 
 Coras - genere di ragni della famiglia Agelenidae
 Cratere Coras – cratere sulla superficie di Dione, satellite di Saturno